Иван Васильевич Ганевич (; 4 июля 1915, Катаржина, Херсонская губерния, Российская империя (ныне Знаменка, , Украина) — 29 апреля 1976, Одесса, УССР, СССР) — советский историк, доктор исторических наук (1961), профессор (1962).

Биография 
И. В. Ганевич родился 4 июля 1915 года в с. Катаржина Херсонской губернии.

В 1941 году окончил исторический факультет Одесского государственного педагогического института ,.

Работал учителем истории, директором школы, с 1944 года преподавал в вузах Одессы.

В 1950 году защитил диссертацию «Роль СССР в освобождении Болгарии от немецких фашистов» на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

С 1953 года работал доцентом, а затем профессор в Одесском государственном университете.

В 1961 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Борьба болгарского народа под руководством Коммунистической партии за национальное и социальное освобождение (1941—1944)».

С 1962 года заведовал кафедрой истории КПСС Одесского университета им. И. И. Мечникова.

Умер 29 апреля 1976 года в Одессе.

Сочинения 
Автор более 70 научных трудов.

 Борьба болгарского народа под руководством Коммунистической партии за национальное и социальное освобождение (1941—1944 гг.). — К., 1959.
 Боротьба болгарського народу за завершення будівництва соціалізму.— К., 1964 [в соавт.]
 Историография и источниковедение национально-освободительной и классовой борьбы болгарского народа в период второй мировой войны (Конспект лекций по спецкурсу). — Одесса, 1965. — 63 с.
 Деятельность Болгарской коммунистической партии по укреплению диктатуры пролетариата (сентябрь 1944—1948 гг.). — К., 1974. — 207 с..

Награды 
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР.
 Орден «Кирилл и Мефодий» 2-й степени (Народная Республика Болгария).

Примечания

Источники и литература 
 Іван Васильович Ганевич (Некролог).// Український історичний журнал. — 1976, — № 7.— С. 160.
 Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. — Т. 2: А — І. — 2-е вид., доп./ Відп. ред. В. А. Сминтина. — Одеса: Астропринт, 2005. — С. 301—302. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1197
 Букач В. М. Історія Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського в особах: Біографічний довідник/ В. М. Букач. — Одеса: ПДПУ, 2005. — С. 52.
 Ганевич Іван Васильович// Енциклопедія сучасної України//http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28566

Преподаватели Одесского университета
Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского